BMC est un sigle qui désigne :
 bénéfice mondial consolidé, un régime fiscal avantageux accordé à quelques multinationales françaises ;
 bibliothèque municipale classée, en France ;
 bordel militaire de campagne, en jargon militaire de l'armée française ;
 BMC, une marque de vélos suisse ;
 BMC Racing, une équipe cycliste suisse puis américaine ;
 British Motor Corporation, un groupe industriel automobile britannique ;
 BMC Software, un éditeur de logiciel ;
 , un contrôleur présent sur les cartes mères de serveurs informatiques ;
 Budapest Music Center Records, un label discographique hongrois de musique contemporaine et de jazz ;
 Blanche du Massif central, une race française d'ovin du sud de la France ;
  ;
 , un matériau composite à base de résine polyester thermodurcissable renforcé fibre de verre.